Een verkeersweg:
N322 (België)
N322 (Frankrijk)
N322 (Nederland), zie Provinciale weg 322
N-322 (Spanje)
N322 (Zwitserland)